Лейхт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лёйхт, Кристиан Леонхард (1645—1716) — немецкий юрист.
 Лейхт, Оскар (1938—2015) — уругвайский футболист.
 Лейхт, Степан Андреевич (1831—1907) — генерал от инфантерии русской армии, председатель Главного военного суда Российской империи.